CDM est un sigle qui peut signifier :

 , un logiciel permettant de construire une solution de gestion de contenu d'annuaires LDAP et de bases SQL ;
 Camouflage du matériel, une organisation de résistants visant à soustraire du matériel aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale ;
 (en français, modèle de données canonique), pratique informatique visant à définir un modèle de données unique commun à divers Systèmes d'Information hétérogènes ;
 Cap Démocratie Maroc, une association créée en 2008 par des étudiants marocains en France ;
 Centre distributeur de modulation, l'organe central du brassage de la modulation au sein d'une entreprise de radiodiffusion — aussi appelé Nodal, avec la numérisation il tend à être remplacé par la Supervision ;
 Champ-de-Mars, un vaste espace vert ouvert et situé à Paris dans le  ;
 Chieurs de monde, un ancien fanzine duquel plusieurs dessinateurs ont pris l'abréviation pour leur pseudonyme : Mo/CDM, Julien/CDM, Vincent/CDM — Le nom Chieurs de Monde est, d'après Julien/CDM, « une fusion des titres des deux bandes dessinées préférées des contributeurs originels du fanzine lycéen », Mine de crayon et chiure de gomme de Tardi et Tueur de mondes de Jean Giraud ;
 code de démilitarisation, utilisé par les systèmes de gestion de matériel militaire de plusieurs pays membres de l'OTAN ;
  (en français, matière noire froide), un terme intervenant dans de nombreux modèles cosmologiques ;
  (en français, prise de décision collective), un concept qui vise à améliorer les flux de trafics aériens et la gestion des capacités des aéroports par l'échange d'informations ;
 Collectif des Maîtres, un collectif de joueurs représentés par une guilde sur , créée en 2006 ;
 conférence de méthode, l'équivalent des travaux dirigés des universités dans les instituts d'études politiques ;
  ;
  (en français, métadonnée de description des cours), une norme de description des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
 Crédit du Maroc, une banque commerciale au Maroc filiale du groupe français Crédit agricole.

Notes et références